A pletykafészek (eredeti cím: Gossip Girl) egy tiniknek szóló amerikai drámasorozat, amely Cecily von Ziegesar Bad Girl (eredeti cím: Gossip Girl) című könyvsorozata alapján készült. A sorozatot, amelynek készítői Josh Schwartz és Stephanie Savage, eredetileg a The CW csatornán sugározták hat évadon át 2007. szeptember 19-től 2012 december 17-ig. Magyarországon először a Cool TV-n vetítették, a sorozatpremier 2008. december 28-án volt. A pletykafészek sikere az Egyesült Államokon kívüli feldolgozásokhoz vezetett. A sorozatot számtalan díjra jelölték, 18 Teen Choice Award-ot is nyert. A The CW hivatalosan berendelte A pletykafészket egy hatodik és egyben utolsó évadra 2012. május 11-én. Az utolsó évad, amely 10 részből állt, 2012 október 8-án indult, és 2012. december 17-én ért véget.

Bevezető 

A sorozatot a mindentudó blogger, „Pletykacica” (eredetileg: Gossip Girl) narrálja, akinek eredeti hangja Kristen Bell, magyar hangja pedig Mahó Andrea. A történet a Manhattan Upper East Side-ján élő felső osztálybeli kamaszok fikciós életét követi nyomon. A sorozat az Upper East Side-i it-lány, Serena van der Woodsen (Blake Lively, magyar hangja Nemes Takách Kata) visszatérésével kezdődik a „rejtélyes távolléte” után. Pletykacica felfedi, hogy Serena egy bentlakásos iskolában volt Cornwallban, Connecticutban, de nem mindenki várja őt vissza tárt karokkal Manhattanbe. Blair Waldorf (Leighton Meester, magyar hangja Molnár Ilona), aki a készítők szerint „a királynő a sakkjátékuk közepén”, a méhkirálynő a Constance Saint Jude lányiskola szociális életében. Ezen kívül ő Serena van der Woodsen gyermekkori „legjobb barátnője”, és alkalmi riválisa is egyben. A történet többi főszereplője egy brooklyni ösztöndíjas diák, Dan Humphrey (Penn Badgley, magyar hangja Szvetlov Balázs), aki saját magát is „kívülállónak” írja le; Blair első szerelme és az úgynevezett „aranyifjú”, Nate Archibald (Chace Crawford, magyar hangja Szabó Máté); és a látszólag „rossz fiú” Chuck Bass (Ed Westwick, magyar hangja: Molnár Levente), gazdag apja örököse, aki maga is tagja „Manhattan elitének”, és „a sakkjátékuk királya”. Egyéb szereplői a féktelen manhatteni színhelynek: Vanessa Abrams (Jessica Szohr, magyar hangja Bogdányi Titanilla), Dan gyermekkori legjobb barátja; Jenny Humphrey (Taylor Momsen, magyar hangja: Tamási Nikolett), Dan kamaszkorú húga, akit „B királynő” „kicsi J”-nek nevez; Lily van der Woodsen (Kelly Rutherford, magyar hangja Vándor Éva), Serena anyukája, örökösnő; Rufus Humphrey (Matthew Settle, magyar hangja Széles Tamás), egy volt 90-es évekbeli bandának, a Lincoln Hawk-nak a frontembere, Lily régi szerelme, Dan és Jenny apukája és elsődleges gondviselője; Dorota (Zuzanna Szadkowski, magyar hangja Grúber Zita), aki Blair kiskora óta a házvezetőnője; Bart Bass (Robert John Burke, magyar hangja Bácskai János), Chuck apja, egy udvariatlan, de vagyonos Upper East Side-i üzletember.

A pletykafészek sikere az Egyesült Államokon kívüli feldolgozásokhoz vezetett. A sorozatot számtalan díjra jelölték, 18 Teen Choice Award-ot is nyert. A The CW hivatalosan berendelte A pletykafészket egy hatodik és egyben utolsó évadra 2012. május 11-én. Az utolsó évad, amely 10 részből állt, 2012 október 8-án indult, és 2012. december 17-én ért véget.

Szereplő válogatás 

A Gossip Girl szereposztását kilenc, rendszeresen beszélő szereplő jellemzi, akiket 2007 februárjától áprilisig válogattak. 
A televízióba való átdolgozáshoz az alkotók kezdetben Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Nate Archibald, Chuck Bass, Dan Humphrey, Jenny Humphrey, Lily van der Woodsen és Rufus Humphrey karakterekét választották ki.
 Blake Lively és Leighton Meester volt az első két színésznő, akiket már februárban kiválasztottak Serena Van der Woodsen és Blair Waldorf szerepére.
Ezután Penn Badgleyt Dan Humphrey szerepére, Taylor Momsent Jenny Humphrey-éra, Chace Crawfordot Nate Archibaldéra, Kelly Rutherfordot Lily Van der Woodsenére, Connor Paolót Eric Van der Woodsenére, és Florencia Lozanót Eleanor Waldorféra.
 Áprilisban Ed Westwicket választották Chuck Bass szerepére, és Matthew Settle-t Rufus Humphreyére.
 2007. május 17-én derült ki, hogy Kristen Bell lesz a narrátor.
 A forgatókönyvírók sztrájkja alatt csatlakozott a sorozathoz Jessica Szohr, mint visszatérő vendégszereplő, majd 2007 szeptemberében, az évad közepén főszereplő lett, mint Vanessa Abrams. Michelle Trachtenberg vendégszereplő volt Georgina Sparks szerepében, aki az első évad első „gonosztevője” volt.

Szereplők

Évadáttekintés

Külső hivatkozások 
 Official Site
 Official Book Site
 Official Gossip Girl Facebook Page
 Observer
 A sorozat epizódjainak megtekintése
 

2007-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A The CW saját gyártású műsorai
2012-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok